Denver steht für:
 Denver (Norfolk), Ort in England
 USS Denver (LPD-9), Amphibien-Transportschiff der US-Navy
 Der Denver-Clan, Fernsehserie, die kurz Denver genannt wurde
 City of Denver (Zug), ein Stromlinienzug zwischen Chicago und Denver
 Denver Electronics, ein dänischer Hersteller von elektronischen Geräten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Denver (Colorado)
 Denver (Indiana), im Miami County
 Denver (Illinois), im Hancock County
 Denver (Iowa), im Bremer County
 Denver (Missouri), im Worth County
 Denver (New York)
 Denver (North Carolina), im Lincoln County
 Denver (Pennsylvania), im Lancaster County
 Denver City, im Yoakum County, Texas

Personen:
 Bob Denver (1935–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Denver (1827–1875), US-amerikanischer Politiker
 Jackie Denver (1926–2013), nordirischer Fußballspieler
 James William Denver (1817–1892), US-amerikanischer Politiker
 John Denver (1943–1997), US-amerikanischer Sänger
 Matthew Denver (1870–1954), US-amerikanischer Politiker

Sportvereine:
 Denver Nuggets, eine Basketball-Mannschaft
 Denver Broncos, ein Football-Team der National Football League (NFL) 
 Denver Rangers, ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise der International Hockey League
 Denver Spurs, eine Eishockeymannschaft der nordamerikanischen World Hockey Association (WHA)

Siehe auch:
 Denver Township